San Saba désigne :

 
 San Saba, l'un des 22 rioni de Rome ;
 la basilique San Saba située à Rome.

 
 San Saba, une ville située dans le Texas ;
 le comté de San Saba, dans le Texas ;
 la rivière San Saba, dans le Texas.

 San Saba, un film de 2008 avec Angus Macfadyen et Elisabeth Röhm.
 San Saba, un titre cardinalice.